Валенти́н Но́сов:
 Носов, Валентин Александрович (род. 1940) — деятель советских спецслужб, полковник.
 Носов, Валентин Петрович (1924—2009) — Герой Социалистического Труда.